Walter Burgwyn Jones (1888–1963) – sędzia ze stanu Alabama.
 Walter B. Jones Sr. (1913–1992) – reprezentant ze stanu Karolina Północna (w latach 1965–1992)
 Walter B. Jones Jr. (ur. 1943) – reprezentant ze stanu Karolina Północna (od 1995)
 Walter Jones – brytyjski zawodnik polo, medalista olimpijski
 Walter Jones – bermudzki żeglarz, olimpijczyk